Jindřichovice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Jindřichovice (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov
 Jindřichovice (okres Jihlava), gemeente in okres Jihlava
 Jindřichovice pod Smrkem, gemeente in okres Liberec